Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Ber – polski dyrygent, chórmistrz i teoretyk muzyki oraz pedagog
 Ryszard Ber – polski reżyser filmowy, telewizyjny oraz teatralny, scenarzysta

Rośliny o tej nazwie:
 Ber (włośnica ber) – gatunek rośliny zbożowej

Zobacz też:
 BER – strona ujednoznaczniająca